Бингер (Binger) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Бингер, Бриттани (род. 1987) — американская актриса и фотомодель.
  (1916—2004) — американский юрист, предприниматель и филантроп.
  (1889—1976) — американский психиатр, эксперт в деле Элджера Хисса, член Американской академии искусств и наук (с 1959).
 Бингер, Луи-Густав (1856—1936) — французский исследователь Западной Африки, колониальный администратор.
  (род. 1976) — американский игрок в покер.
 Бингер, Мориц (1868—1923) — голландский фотограф, кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист периода немого кино.

Топоним 
  — город в округе Каддо штата Оклахома (США).